Szombati ist der Familienname der folgenden Personen:

 Edina Szombati (* 1972), ungarische Squashspielerin
 Sándor Szombati (1951–2006), ungarischer Musiker und Künstler